Brotherhood или The Brotherhood () может означать:
 Brotherhood (1986) — альбом британской рок-группы New Order.
 Brotherhood (1991) — альбом американской рок-группы The Doobie Brothers.
 The Brotherhood (2002) — альбом немецкой метал-группы Running Wild.
 Brotherhood (2008) — музыкальный сборник The Chemical Brothers.
  (2014) — роман Мохамеда Мбугара Сарра.

См. также 
 Братство